Cet article recense la liste des entraîneurs du Paris Saint-Germain depuis 1970.
Le tableau ci-dessous regroupe les statistiques de chaque entraîneur saison par saison ainsi que son palmarès.

Entraîneurs titrés

Notes et références